Casino Royale kan avse:

 Casino Royale (bok) – en roman av Ian Fleming om James Bond.
 Casino Royale (film, 1954) – en amerikansk TV-film baserad på ovanstående bok.
 Casino Royale (film, 1967) – en film som är en parodi av boken.
 Casino Royale (film, 2006) – officiell Bondfilm baserad på boken.